Hooft peut renvoyer à :

Patronyme 
Un patronyme néerlandais, qui peut faire référence à :
 Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), poète et historien néerlandais ;
 Willem Visser 't Hooft (1900-1985), pasteur et théologien néerlandais, pionnier du mouvement œcuménique ;
 Gerard 't Hooft (1946-), physicien néerlandais, lauréat du prix Nobel de physique en 1999.

Toponyme 
l'Île de Hooft dans l'IJmeer, aux Pays-Bas.

Littérature 
le Prix P.C. Hooft, une récompense littéraire néerlandophone nommée en l'honneur de Pieter Corneliszoon Hooft.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais